Kostelů zasvěcených Neposkvrněnému početí Panny Marie je či bylo více:

v Česku
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Branky)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Brno-Soběšice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Brno-Trnitá)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Bruntál)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Černá v Pošumaví)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Dubí)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Habartice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Hojsova Stráž)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Holčovice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Horní Řasnice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Hostinné) (odsvěcený) při bývalém klášteře františkánů
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Kupařovice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Němetice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Olomouc) při klášteře dominikánů
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Ostrava-Přívoz)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Ostrava-Radvanice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Praha-Nové Město) (odsvěcený) při bývalém klášteře irských františkánů – hybernů
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Praha-Strašnice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Praha-Kbely)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Práče)
 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Rožberk)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Siřem)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Staré Město)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Svatava)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Teplá-Třebenice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Topolná)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Travná)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Uherský Brod)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Václavov)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Velké Heraltice)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Zvole)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Želešice)

na Slovensku
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Hraničné)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Malacky)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Starý Smokovec)

ve Francii

 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Paříž)

v Itálii

 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Daugavpils)

ve Španělsku (Kanárské ostrovy)

 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (San Cristóbal de La Laguna)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Santa Cruz de Tenerife)

Neposkvrněnému početí Panny Marie je i spoluzasvěcováno:

 Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech

Související články 
 Kostel Panny Marie

Externí odkazy